Territorial Army kan avse:

 Territorial Army (Storbritannien) – en deltidstjänstgörande frivillig reservstyrka i den brittiska armén
 Territorial Army (Indien)
 Rejimen Askar Wataniah – Territorial Army (Malaysia)